Писаная — топоним:
 
 Писаная — деревня в Кемеровской области России.
 Писаная (приток Томи) — река в Кемеровской области России.
 Писаная (приток Яблоньки) — река во Львовской области Украины.